Iria kan syfta på:

 Iria – latin för en kommun i provinsen Pavia i Italien, se Voghera
 Iria (djur) – ett släkte av insekter